Rompreis steht für folgende Auszeichnungen:
 Prix de Rome, ehemaliger französischer Preis für bildende Künstler und Musiker
 Rompreis der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo
 Rompreis der Preußischen Akademie der Künste
 Rompreis der American Academy in Rome
Rompreis der Hugo-Göpfert-Stiftung (Hugo-Göpfert-Preis)

en:Prix de Rome (disambiguation)